Анатолий Зеленков:
 Зеленков (Абрамушкин), Анатолий Александрович (1924—1979) — полный кавалер Ордена Славы.
 Зеленков, Анатолий Изотович (род. 1947) — советский и белорусский философ.